Tenuelamellarea är ett släkte av kvalster. Tenuelamellarea ingår i familjen Lamellareidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Tenuelamellarea